Список людей на почтовых марках Бутана составлен в хронологическом порядке, то есть по году выпуска первых бутанских почтовых марок, посвящённых данной личности, начиная с 1965 года.

Королевство Бутан выпускает почтовые марки с 1962 года. На них были запечатлены следующие люди:
 Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании — 1965, 1982.
 Джигме Дорджи Вангчук, король Бутана — 1966.
 Махатма Ганди, индийский борец за независимость — 1969, 1972, 1998.
 Джон Ф. Кеннеди, президент США — 1972, 2002.
 Джигме Сингье Вангчук, король Бутана — 1974, 1976.
 Роуленд Хилл, британский реформатор почты, «отец» почтовой марки — 1980.
 Чарльз, принц Уэльский, наследник британского престола — 1981, 1982.
 Диана, принцесса Уэльская, жена наследника британского престола — 1981, 1982, 2003.
 Роберт Бейден-Пауэлл, основатель скаутского движения — 1982.
 Уильям (принц Великобритании), член британской королевской семьи — 1982, 1984.
 Франклин Рузвельт, президент США — 1982.
 Джордж Вашингтон, президент США — 1982.
 Иосиф Сталин, председатель Совета министров СССР — 1982.
 Джон Джеймс Одюбон, орнитолог — 1985.
 Братья Гримм, немецкие фольклористы и писатели — 1985.
 Марк Твен, американский писатель — 1985.
 Мать Тереза, католическая монахиня — 1998.
 Альберт Эйнштейн, физик — 2000.
 Елизавета II, 12-я королева Великобритании — 2002.
 Элвис Пресли, американский певец — 2003.

См. также 
 История почты и почтовых марок Бутана
 
 Тематическая филателия

Примечания

Литература 
 
 Scott Catalogue of Postage Stamps. — Scott Publishing Company, 2009. — P. 921, 923, 925, 926, 933, 935, 937, 938.

Ссылки 

 
 

Людей на почтовых марках
Персоналии:Бутан
Почтовые марки Бутана
Бутан